Шами́ль — многозначное понятие:
 Шамиль — имя арабского происхождения.
 Шамиль (1797—1871) — предводитель горцев во время Кавказской войны 1817—1864 годов.
 «Шамиль» — танковая колонна, действовавшая в составе частей РККА в годы Великой Отечественной войны.
 «Шамиль» — балет Мурада Кажлаева.

См. также 
 Башня Шамиля
 Дом Шамиля